Formula 3000 sezona 1994 je bila deseto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 2. majem in 2. oktobrom 1994.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral (21)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto 9P=štartno mesto, toda štartal iz boksov

1994 v športu
1994